Zkratka MHL může znamenat:

 Mobile High-Definition Link
 Mládežnická hokejová liga – hokejová soutěž pro mládež pro kluby ze střední a východní Evropy, se sídlem v Rusku

Externí odkazy